Змагання в парному жіночому розряді на тенісному турнірі Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 1980 проходили з 26 травня по 8 червня 1980 року на відкритих ґрунтових кортах Stade Roland Garros у Парижі (Франція). Кеті Джордан і Енн Сміт виграли титул, у фіналі перемігши пару Іванна Мадруга і Адріана Віллагран з рахунком 6–1, 6–0.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Примітки

Посилання 
 Main draw

Жінки, парний розряд
1980 у жіночому тенісі